La A1 Ethniki 1996-1997 è stata la 57ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  David Rivers, 
A1 Ethniki MVP finali:  Giōrgos Sigalas,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
1996-1997